Pocasset ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pocasset (Massachusetts)
 Pocasset (Oklahoma)
 Pocasset Township (Grady County, Oklahoma)